Гран-при Японии  года — семнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл  на трассе Фудзи. Джеймс Хант одержал 10-ю и последнюю победу в Формуле-1. Проблемы с безопасностью, дороговизна транспортировки привели к тому, что Гран-при Японии был отмен`н и возобновл`н лишь спустя 10 лет — на трассе Сузука. На полностью перестроенный Автодром Фудзи автомобили Формулы 1 возвратились лишь в 2007 году.

Гонка 

|}

В результате столкновения Ferrari Жиля Вильнёва и Tyrrell P34 Ронни Петерсона от осколков машин погибли маршал и фотограф. Оба находились в запрещённой части трассы в момент аварии.

Интересные факты 
	
 Последняя гонка в Формуле-1 для шин Dunlop и последняя до 1997 года гонка для шин Bridgestone.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 23 октября
Октябрь 1977 года
Спорт в Японии в 1977 году